Georgskirche (Aplerbeck)
 Georgenkirche (Eisenach)
 Georgskirche (Erfurt)
 Georgskirche (Dietersdorf)
 Georgskirche (Horkheim)
 Georgskirche (Massenbach)
 Georgskirche (Reichenau)
 Georgskirche (Rotfelden)
 Georgskirche (Schwieberdingen)
 Georgskirche (Weil am Rhein)
 Georgskirche Lüdershagen
 Georgskirche Altenbrilon